El Torneig de Moscou 2019, oficialment conegut com a VTB Kremlin Cup 2019, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 d'octubre de 2019 al Krylatskoye de Moscou, Rússia.

La tennista suïssa Belinda Bencic va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019